La Copa Catalunya de futbol masculina 2004-2005 fou la 16a edició de la Copa Catalunya.

Fase Final

Semifinals

Final

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions esportives del 2004 a Catalunya
Competicions esportives del 2005 a Catalunya